Yesterday went too soon kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
Yesterday went too soon (album), een studioalbum van Feeder
Yesterday went too soon (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk